Altmannsgrün ist der Ortsname von:

 Altmannsgrün (Tirpersdorf), Ortsteil der Gemeinde Tirpersdorf im Vogtlandkreis in Sachsen
 Altmannsgrün (Treuen), Stadtteil der Stadt Treuen im Vogtlandkreis in Sachsen